THR steht für: 
 The Hollywood Reporter, eine Fachzeitschrift der Filmindustrie
 Theologische Hochschule Reutlingen, die Ausbildungsstätte der Evangelisch-methodistischen Kirche
 Through Hole Reflow, siehe Through Hole Technology #THT-Reflow-Technologie
 Flughafen Teheran-Mehrabad, Iran (IATA-Code)
 UCI-Code des Profi-Radsportteams HTC-Highroad

ThR steht für: 
 Theologische Rundschau, deutsche Rezensionszeitschrift

Thr steht für: 
 Threni, lateinische Bezeichnung für die Klagelieder Jeremias
 Threonin, eine essentielle Aminosäure

thr steht für: 
 Rana Tharu (ISO-639-3-Code), eine der Varietäten der Tharu-Sprachen, einer Sprachgruppe der östlichen indoarischen Sprachen

Abkürzung